Selected Works – anglojęzyczna edycja dzieł wybranych ormiańskiego poety Awetika Isahakiana, w przekładzie Mischy Kudiana, opublikowana w Moskwie w 1976. Tom zawiera przekłady poezji lirycznej (Mount Ararat, First Tears, Beneath this Willow-Tree, The Night Came..., Dark, Leaden Clouds..., Evening Came..., When I Die..., Pretty Maiden..., A Hard, Black Stone..., I Saw a Sea in My Dream..., Under the linden trees..., Death i Eternal Love), poemat epicki Abou Ala ai-Mahari i opowiadania 
Childhood, The Grieving Stork, Eternity, The Song of Love, The Enamoured Wind, What Solace Is, The Meaning of Happiness, A Love Story i The Pipe of Patience.

Przypisy

Bibliografia 
 
Literatura ormiańska
Antologie literackie